Le Buisson több község elnevezése Franciaországban:

 Le Buisson (Lozère)
 Le Buisson (Marne)
 Le Buisson-de-Cadouin